Иван Кияшко:
 Кияшко, Иван Иванович (1864—1925) — историк-краевед, войсковой архивариус Кубанского казачьего войска.
 Кияшко, Иван Кириллович (1920—1988) — полный кавалер ордена Славы.